Typ 56 – chiński karabin szturmowy; odmiana radzieckiego karabinu AK
 Typ 56 – chiński karabin samopowtarzalny; odmiana radzieckiego karabinu SKS
 Typ 56 – chiński karabin maszynowy; odmiana radzieckiego karabinu RPD